Brygady piechoty noszące numer „9” lub „IX”:

Polskie:
 IX Brygada Piechoty (1919-1921)

Austro-węgierska:
 9 Brygada Piechoty (do 1918)

Niemiecka:
 9 Brygada Piechoty (do 1918)

Ukraińska:
 9 Brygada Strzelców - URL
 9 Brygada Piechoty (1919)